LVM kan syfta på:

LVM – en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen, se Lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVM – en driver för hårddiskar under Linux, se Logical Volume Manager

Akronymer